La palabra open (del inglés: abierto) puede referir a:
Un abierto, término utilizado en el deporte.
Ley OPEN (Online Protection and Enforcement of Digital Trade Act), proyecto de ley del Congreso de los Estados Unidos.